Вахови́це () — село в Польше в гмине Олесно Олесненского повята Опольского воеводства.

География 
Село Ваховице находится при дороге № 901 (Познань — Гливице). В административных границах села находится исток реки Стобрава, которая течёт в сторону села Намыслово и около села Борув-Стобравске впадает в Одру.

История 
В 1975—1998 годах село Ваховице входило в Ченстоховское воеводство.

Ссылки 
 Główny Urząd Statystyczny — TERYT 

Населённые пункты Олесненского повета